Caitlin Wachs, une actrice américaine (1989 -).
 Frédéric Wachs (1824-1896), compositeur français, père de Paul.
 Paul Wachs, un organiste, pianiste et compositeur français (1851 - 1915).
 Pierre Wachs, un dessinateur de bande dessinée français (1957-).